

Geografia 
 Carpendale – città della Virginia Occidentale

Persone 
 Howard Carpendale (1946) cantante, compositore e attore sudafricano
 Wayne Carpendale (1977) attore e personaggio televisivo tedesco